Il doppio del torneo di tennis Seattle Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Brian Garrow che hanno battuto in finale Ville Jansson e Charles Merzbacher 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Matt Anger /  Jonathan Canter (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Brian Garrow (Campioni)

 James Schor /  Phil Williamson (semifinali)
 Steve DeVries /  Ted Scherman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Seattle Challenger 1989